Niemcy:
 Ilmtal - dzielnica miasta Stadtilm
 Ilmtal - rzeka, dopływ Abens
 Ilmtal - rzeka, dopływ Soławy

Zobacz też:
 Ilmtal-Weinstraße